West Union peut désigner :

West Union, petit village du comté d'Oconee, dans l'État de Caroline du Sud ;
 West Union, petite ville du comté de Fayette, dans l'État de l'Iowa ;
 West Union, petit village du comté de Todd, dans l'État du Minnesota ;
 West Union, petit village du comté de Steuben, dans l'État de New York ;
 West Union, ville siège du comté d'Adams, dans l'État de l'Ohio ;
 West Union, petite ville du comté de Doddridge, dans l'État de Virginie-Occidentale.